La thermorésistance est la capacité d'un système physique, d'un matériau ou d'un organisme à conserver son intégrité, ses propriétés ou à survivre à haute température. La qualification de « haute température » dépend du système et du domaine d'application considéré.

Ainsi, un plastique thermorésistant conserve ses propriétés physico-chimiques à des températures de l'ordre de , suffisantes pour tout usage alimentaire, alors qu'en biologie un micro-organisme peut être considéré comme thermorésistant dès lors qu'il survit à une température de l'ordre de . Certaines plantes, comme Dichanthelium lanuginosum que l'on retrouve dans des zones géothermiques, sont dites thermorésistantes et peuvent survivre jusqu'à .

Notes et références

Voir aussi 
 Thermostabilité
 Gaine thermorétractable

Propriété fonctionnelle d'un matériau
Préférence écologique